Длоуха Лхота може бити:

 Длоуха Лхота (Бланско), насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Длоуха Лхота (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Длоуха Лхота (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Длоуха Лхота (Табор), насељено мјесто у округу Табор, Јужночешки крај, Чешка Република